Евге́ний Королёв:
 Королёв, Евгений Александрович (род. 1949) — российско-германский пианист.
 
 Королёв, Евгений Евгеньевич (род. 1988) — казахстанский теннисист.
 Королёв, Евгений Иванович (1925—1990) — советский организатор здравоохранения.
 Королёв, Евгений Никифорович (1913—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Королёв, Евгений Степанович (род. 1978) — российский хоккеист.